Дзораґюх () — села у Вірменії:

 Дзораґюх (Араґацотн) — у марзі (області) Арагацотн
 Дзораґюх (Гадрут) — у Гадрутському районі НКР.
 Дзораґюх (Ґегаркунік) — у марзі Ґегаркунік.
 Дзораґюх (Лорі) — у марзі Лорі.